Сангина может означать:
 Сангина — материал для рисования.
 Сангина —  река в Бурятии.